Boturini ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenzo Boturini de Benaducci  (* 1702; † 1751 (nach anderen Quellen 1753 oder 1755)), italienischer Historiker

Siehe auch:
 Boturini Codex, siehe Aztekencodices